Chinesischer Premierminister, auch Chinesischer Ministerpräsident steht für:
 Premierminister der Volksrepublik China (wörtl. Staatsratsvorsitzender)
 Premierminister der Republik China (eigentlich: Präsident des Exekutiv-Yuan, dem Regierungskabinett)